

Personen
 Insinger, geslacht opgenomen in het Nederland's Patriciaat
 Herman Albrecht Insinger (1757-1805), mede-oprichter van de onderneming Insinger en Prins in 1779
 Albrecht Frederik Insinger (1788-1872), Amsterdams wethouder, plantage-eigenaar in Suriname
 Jan Herman Insinger, Nederlands koopman te Egypte en oudheidkundige verzamelaar
 Jacobus Hermanus Insinger, plantage-eigenaar in Suriname
 Ernst Franz Insinger (1870-1939), luitenant-generaal

Zaken 
Bank Insinger de Beaufort, Nederlands-Britse bank sinds 1779.